Anchusa undulata var. maritima  puede referirse a la:
descrita por F.Valsecchi es la Anchusa undulata subsp. undulata 
descrita por Halácsy es la Anchusa undulata subsp. sartorii descrita por (Heldr. ex Gușul.) Selvi & Bigazzi

Referencias